Wason ist der Familienname folgender Personen:

 Cathcart Wason (1848–1921), schottischer und neuseeländischer Politiker
 Edward Hills Wason (1865–1941), US-amerikanischer Politiker
 Eugene Wason (1846–1927), schottischer Politiker
 Peter Wason (1924–2003), englischer Psychologe
 Rigby Wason (1797–1875), englischer Politiker

Siehe auch:
 Wasson